«Бо́стон Юна́йтед» () — английский футбольный клуб из Бостона, графство Линкольншир, Восточный Мидленд.

В настоящее время выступает в Северной Национальной лиге, шестом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

В сезоне 2009/10 победил в плей-офф Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги и вышел в Северную конференцию. Прозвище команды — «пилигримы» — является отсылкой к Отцам-пилигримам. На эмблеме клуба изображен корабль Отцов-пилигримов Мейфлауэр. Бостон Юнайтед был членом Футбольной лиги с 2002 года по 2007 год.

Достижения 
 Трофей Футбольной ассоциации
 Финалист 1984/85

 Конференция
 Победитель 2001/02

 Южная лига
 Победитель 1999/00
 Призёр 1998/99

 Северная Премьер-лига
 Победитель 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1997/98
 Призёр1971/72

 Лига Мидленда
 Призёр1955/56

 Лига центрального альянса
 Победитель 1961/62

 Лига объединённых графств
 Победитель 1965/66

 Лига Западного Мидленда (региональная)
 Победитель 1966/67, 1967/68

 Главный кубок Линкольшира
 Победитель 2005/06

Известные игроки 

  Джейсон Ли
  Пол Гаскойн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Линкольншира
ФК «Бостон Юнайтед»
Клубы Национальной лиги Англии
Бывшие клубы Футбольной лиги